Adrien Tambay (Párizs, 1991. február 25. –) francia autóversenyző, jelenleg a DTM-ben versenyez az ABT csapatában. Az édesapja korábbi Formula-1-es pilóta, Patrick Tambay.

Eredményei

Teljes Formula–3 Euroseries eredménysorozata

† Versenyző nem ért célba, azonban eredményét értékelték, mivel teljesítette a versenytáv 90%-át.

Teljes Auto GP eredménysorozata

Teljes GP3-as eredménysorozata

Teljes Formula Renault 3.5 eredménysorozata

Teljes DTM eredménysorozata

† Versenyző nem ért célba, azonban eredményét értékelték, mivel teljesítette a versenytáv 75%-át.

Teljes európai Le Mans-széria eredménysorozata

További információk
Hivatalos DriverDB oldala

Francia autóversenyzők
1991-ben született személyek
Élő személyek